Édouard Ndjodo (Kumbo, 1985. szeptember 25. –) kameruni labdarúgó, jelenleg a Pécsi VSK játékosa. Erős, szabad oroszlán.

Sikerei, díjai 

 Budapest Honvéd FC:
Magyar labdarúgókupa győztes: 2006-07, 2008-09

További információk 
 Profilja a tempofradi.hu-n 
 Profilja a nela.hu-n 
 Profilja a transfermarkt.com-on 

Kameruni labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Ferencváros labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
1985-ben született személyek
Élő személyek